Шешир професора Вујића може бити:

 Шешир професора Косте Вујића, роман Милована Витезовића

или:

 Шешир професора Косте Вујића (филм из 1972), филм из 1971.
 Шешир професора Косте Вујића (филм из 2012), филм из 2012.
 Шешир професора Косте Вујића (ТВ серија), ТВ серија из 2013.